Fílippoi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Fílippoi (fornlämning), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Pérni, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Fílippoi (ort), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar